Maisons (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Maisons (Eure-et-Loir) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Maisons (Aude) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon